Некра́сов (Некра́сова) — русская фамилия, образованная как отчество от нецерковного имени (прозвища) Некрас (некрасивый), а также топоним.

Возможно, Вы ищете — Некрасов, Николай Алексеевич (1821—1878, русский поэт, писатель и публицист).

Носители фамилии

Некрасов

А 
 
 
 
 
 Некрасов, Антон Юрьевич (род. в 1986 г.) — эстонский хоккеист, нападающий.

Б

В 
 Некрасов, Василий Александрович (1924—1987) — Герой Советского Союза.
 
 Некрасов, Владилен Петрович (1934—2016) — советский военнослужащий, вице-адмирал, начальник политуправления Краснознамённого Черноморского Флота.
 
 Некрасов, Владислав Владимирович (род. в 1970 г.) — российский тележурналист, режиссёр.
 Некрасов, Всеволод Николаевич (1934—2009) — русский поэт и публицист, художник, основатель «московского концептуализма».

Г 
 Некрасов, Геннадий Константинович (1918—1987) — заслуженный артист Белорусской ССР (1955).

Д 
 Некрасов, Денис Александрович (род. в 1969 г.) — российский актёр озвучивания.
 Некрасов, Дмитрий Фёдорович (1920—1997) — Герой Советского Союза

Е

З 
 Некрасов, Зот Ильич (1907/1908—1990) — советский учёный-металлург, академик Академии наук Украинской ССР.

И 
 
 Некрасов, Игнат Фёдорович (1660—1737) — донской казак XVII века.

К

Л 
 Некрасов, Лев Иванович (1920—1994) — доктор химических наук, профессор МГУ, участник ВОВ.
 Некрасов, Леонид Васильевич (1958—2000) — российский бизнесмен, депутат Государственной думы I созыва.
 Некрасов, Леопольд Борисович (1923—1945) — Герой Советского Союза.

М 
 Некрасов, Максим Александрович (род. 2000) — российский фигурист, выступающий в танцах на льду.
 Некрасов, Максим Валентинович (род. в 1976 г.) — профессиональный исполнитель на хроматической губной гармонике.

Н 
 Некрасов, Никита Александрович (род. в 1973 г.) — российский математик и физик, специалист по теории струн.

П 
 Некрасов, Павел Алексеевич (1853—1924) — российский математик, философ.

С

Ю

Некрасова

Населённые пункты

Белоруссия 
 Некрасов — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Некрасов — посёлок в Краснопольском районе Могилёвской области.

Россия 
 Некрасов — посёлок в Жирятинском районе Брянской области.
 Некрасов — хутор в Лабинском районе Краснодарского края.
 Некрасов — посёлок в Новосильском районе Орловской области.

См. также 
 Некрасовы
 Некрасово
 Хутор Некрасова

Примечания